Хару́н Мат Пи́ах (; 14 ноября 1937 года, Куала-Кангсар, Перак — 10 сентября 2019 года, Каджанг, Селангор) — малайзийский филолог, специалист по малайской традиционной литературе.

Краткая биография 
Окончил малайский колледж султана Идриса в Танджунг-Малиме и педагогический колледж в Куала-Лумпуре (1966), также магистратуру Университета Малайя (1972). Стажировался в Школе восточных и африканских исследований при Лондонском университете. В 1982 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Малайская традиционная поэзия: жанры и функции» в Национальном университете Малайзии. До 1990 г. работал в Институте малайского языка, литературы и культуры (ныне Институт малайского мира и цивилизации) Национального университета Малайзии. В 1990—1998 гг. преподавал в брунейском университете «Бруней Даруссалам». C 2002 г. работал приглашенным научным сотрудником Национальной библиотеки Малайзии.

Известен как исследователь ряда древних малайских манускриптов, в том числе манускрипта «Китаб Тиб» по традиционной малайской медицине. Возглавлял Национальный консультативный комитет по малайским рукописям.

Погиб за рулем во время автомобильной катастрофы.

Награды 
 Звание выдающегося исследователя рукописей (Tokoh Pengkaji Manuskrip) (Национальная библиотека Малайзии, 2014)

Основные публикации 
 Sistem bunyi dailek Rawa yang dituturkan dalam daerah Gopeng, Perak. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1970, 332 pp.
 Pembahasan kertaskerja Sdr. Ali Ahmad: Realiti, imaginasi dan kreativiti didalam kontek hasil-hasil kesusasteraan di Malaysia. Bangi, 1976.
 Dokumentasi: syair angreni — sebuah cerita panji yang tipikal. Bangi, 1977.
 Puisi Melayu tradisional: sedikit tentang masalah penyelidikan dan bidang kajian. Bangi, 1978.
 Cerita-Cerita Panji Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980, 206 pp.
 Tradisi gamelan di Malaysia: aspek tradisi dan pensejarahan: aspek tarian dan persembahan: aspek muzik dan lagu: kertas kerja pada simposium gamelan Malaysia, 4-6 September 1980 di Bangi.
 Fungsi dan penyebaran permainan kesenian Melayu di Malaysia. Bangi, 1980.
 Puisi Melayu lama dan moden: satu pergeseran tradisi. Bangi, 1981.
 Puisi Melayu tradisional: satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan genre. Bangi, 1982.
 Dialek Perak: satu tinjauan ringkas. Bangi,1983,
 Sumber dan perbahanan dalam repertoire gamelan Terengganu. Kuala Terengganu: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, 1983
 Lambang sari: tari gamelan Terengganu. Kuala Terengganu: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, 1986, 178 pp.
 Tradisi Kesusasteraan Melayu Sri Lanka dalam konteks kesusasteraan Melayu traditional nusantara: satu tinjauan ringkas. Bangi, 1986.
 Puisi Melayu Tradisional: Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989, 626 pp. ISBN 9789836210425
 Syair-syair Muda Omar Ali Saifuddien dari pandangan estetika dan etika Islam. Bandar Seri Begawan, 1993.
 Jiwa raja dan rakyat dalam puisi-puisi Brunei Darussalam (dengan penumpuan kepada syair-syair Muda Omar Ali Saifuddien dan sajak-sajak Yahya M.S.). Bandar Seri Begawan, 1993.
 Realiti dan kreativiti pantun Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1996.
 Hikayat-hikayat Panji Brunei: aspek lokalisasi dalam konteks cerita-cerita Panji Asia Tenggara. Bandar Seri Begawan, 1996.
 Kesusasteraan Melayu tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000, 699 pp. ISBN 9789836287199 (второе издание 2006 г., англ. перевод: Traditional Malay Literature. Tanslated by Harry Aveling. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002)
 Johor dalam penciptaan pantun Melayu-Nusantara. Johor Baru, 2000.
 Pantun Melayu: bingkisan permata. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 2001, 864 pp.
 (сост.) Karya Agung: Pantun Melayu. Buku koleksi pantun Melayu susunan Dr. Harun Mat Piah. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 2002.
 Puisi melayu tradisional cabaran dan peranannya dalam era globalisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.
 Nilai budaya pantun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.
 Jenaka dalam ilmu perubatan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.
 Sastera rakyat Malaysia, Indonesia, Negara Brunei Darussalam: suatu perbandingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.
 Puisi Melayu tradisional: nasihat dan pengajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004. ISBN 978-9836280329
 Kreativiti dan kebahasaan puisi Melayu tradisional. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2004.
 «Kata» sebagai dasar pendekatan estetika puisi Melayu tradisional. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2005.
 Pantun dalam menyerlahkan persepsi masyarakat: dengan penumpuan kepada pantuan Brunei dan masyarakat Brunei. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2005.
 Gamelan Malaysia: sejarah dan tradisinya. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2006.
 Kitab Tib Ilmu Perubatan Melayu. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2006, 436 pp. ISBN 9789679311619
 Manuskrip sebagai wadah ilmu: ilmu perubatan. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2006.
 Pantun Sebagai Artifak Budaya. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2007, 341 pp.
 Syair dan persuratan Melayu. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2007.
 Manusiawi Hang Tuah bukan setakat keris dan lembing, tokoh strategis, diplomat, linguis (poliglot) intelek dan guru sepanjang hayat. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2012.
 Sulalatus Salatin: testamen keperkasaan nasionalisme Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2013
 (ред и коммент.) Kitab Tib MSS 2515 Perpustakaan Negara Malaysia. Kajian Teks dan Suntingan (совместно с Завия Баба). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014, 529 pp. ISBN 9789674122003
 Ilmu perkasihan (seksologi) Melayu tradisional: satu pembicaraan awal. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014.
 Ilmu perubatan, ilmu ramalan, ilmu perkasihan: tiga dalam satu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015
 Ilmu perubatan Melayu tradisional dari naskhah-naskhah Lama. Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (Iman), 2015, № 3 (3). pp. 3-17.
 Kesultanan Melayu Perak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016 ISBN 9789834918675
 Kitab tib Muzium Terengganu: edisi dan huraian teks. Kepong, Selangor: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, 2017
 Alegori: Ekspresi Seni Kontemporari Berasaskan Manuskrip Melayu. Kuala Lumpur: ITBN, 2018 (совместно с др.)

Примечания 

Учёные Малайзии
Филологи XX века
Литературоведы Малайзии
Литература Малайзии